

Canada 
Au Québec, dans la région de l'Estrie :
 Hatley est un canton ;
 Hatley est une municipalité ;
 Hatley est une municipalité de canton ;
 North Hatley est un village ;
 Sainte-Catherine-de-Hatley est une municipalité.

États-Unis 
 Hatley (Mississippi).

Royaume-Uni 
 Hatley, village anglais situé dans le Cambridgeshire.